Gungrave peut désigner :
 Gungrave, un jeu vidéo de tir à la troisième personne sorti en 2002 ;
Gungrave: Overdose, sa suite sortie en 2004 ;
 Gungrave, un anime de 2003 adapté du jeu vidéo.